Constance d'Aragon est le nom donné à plusieurs reines ou princesses d'Aragon :
Constance d'Aragon (1179-1222), impératrice du Saint-Empire et reine de Hongrie, de Germanie et de Sicile, fille de Alphonse II, roi d'Aragon, et de Sancha de Castille, mariée à Imre de Hongrie puis à Frédéric II du Saint-Empire.
Constance d'Aragon (1239-1269), fille de Jacques , roi d'Aragon, et de Yolande de Hongrie, mariée à Manuel de Castille.
Constance de Hohenstaufen (1248-1302), reine d'Aragon et de Sicile, fille de Manfred , roi de Sicile, et de Béatrice de Savoie, mariée à Pierre III d'Aragon.
Constance de Sicile (1303-1344), reine de Chypre et d'Arménie, fille de Frédéric II, roi de Sicile, et d'Éléonore d'Anjou, mariée à Henri II de Chypre puis à Léon V d'Arménie.
Constance d'Aragon (1318-1346), reine de Majorque, fille de Alphonse IV, roi d'Aragon, et de Thérèse d'Entença, mariée à Jacques III de Majorque.
Constance d'Aragon (1343-1363), reine de Sicile, fille de Pierre IV, roi d'Aragon, et de Marie de Navarre, mariée à Frédéric III de Sicile.

Homonymie de personnes
Homonymie dynastique